Ранчо лос Сируелос има више значења:

 Ранчо лос Сируелос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Сируелос, Ранчо ел Ирис (Чапултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Сируелос (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо лос Сируелос (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику